Franz Grothe ist der Name folgender Personen:

* Franz Grothe (Architekt), deutscher Architekt 
 Franz Grothe (Komponist) (1908–1982), deutscher Komponist und Dirigent